Marcel Granollers och Horacio Zeballos var regerande mästare från när tävlingen senast hölls 2020, men de förlorade mot Jamie Murray och Bruno Soares i semifinalen.

Simone Bolelli och Fabio Fognini besegrade Murray and Soares i finalen med 7–5, 6–7(2–7), [10–6] och vann dubbeln vid Rio Open 2022.

Seedning

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Pablo Andújar /  Pedro Martínez (Kvalificerad)
  Nicolás Jarry /  Luis David Martínez (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Pablo Andújar /  Pedro Martínez

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Dubbel
Rio Open 2022 – Dubbel